Toponímia:
 Estats Units d'Amèrica:
 Oakley (Califòrnia)
 Oakley (Idaho)
 Oakley (Kansas)
 Oakley (Utah)
 Oakley (Wyoming)
 Regne Unit: Oakley (Buckinghamshire)
 Oakley, Inc., empresa que fabrica ulleres de sol